Эммануэ́ль Ляи́ ( или ; ) — французский ботаник и астроном.

Биография 
Эммануэль Ляи родился в городе Шербур-Октевиль 15 февраля 1826 года во влиятельной семье. Прежде чем переехать в Париж и работать в обсерватории, он уже написал много работ в различных научных областях, особенно по метеорологии. Эммануэль Ляи умер в городе Шербур-Октевиль 5 марта 1900 года.

Научная деятельность 
Эммануэль Ляи специализировался на семенных растениях.

Научные работы 
 Climats, géologie, faune et géographie botanique du Brésil, Paris, Garnier Frères, 1872.
 Traité d’astronomie appliquée à la géographie et à la navigation; suivi de, La géodésie pratique, Paris, Garnier, 1867.
 L’espace céleste et la nature tropicale. Description physique de l’univers d’après des observations personnelles faites dans les deux hémisphères, Paris, Garnier Frères, 1865.
 L’espace céleste, ou, Description de l’univers: accompagnée de récits de voyages entrepris pour en compléter l’étude, Paris, Garnier Frères, 1881.
 Théorie mathématique des oscillations du baromètre et recherche de la loi de la variation moyenne de la température avec la latitude, Paris, Bachelier, 1851.
 Hydrographie du haut San-Francisco et du Rio das Velhas: ou, Résultats au point de vue hydrographique d'un voyage effectué dans la province de Minas-Geraes, Paris, Garnier; Rio de Janeiro, Garnier, 1865.
 Recherches sur la température de l’espace planétaire, Cherbourg, Lecauf, 1853.
 L’histoire de la découverte de la planète Neptune, Leipzig, G. Fock, 1892.
 De l’emploi des observations arimutales pour la détermination des ascensions droites et des déclinaisons des étoiles, Cherbourg, Bedelfontaine, 1858.
 Influence de la mer sur les climats, ou, résultats des observations météorologiques faites à Cherbourg en 1848, 1849, 1850, 1851, Paris, Mallet-Bachelier; Cherbourg: Bedelfontaine et Syffert, 1860.
 De l'emploi de l'air chauffé comme force motrice, Paris, [s.n.], 1854.

Примечания

Литература 
 Meteorologie und biografische Informationen

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Emanuel Bernardin Liais

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Астрономы по алфавиту
Астрономы Франции